Holzerbach ist ein Gewässername:

 Holzerbach (Perlenbach), linker Zufluss des Perlenbachs (zum Regen) vor Zell, Landkreis Cham, Bayern
 Holzerbach (Pfreimd), rechter Zufluss der Pfreimd gegenüber Weinrieth, Markt Tännesberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Holzerbach (Übelbach), rechter Zufluss des Übelbachs bei Neuhof in der Gemeinde Übelbach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Holderbach
 Holzbach
 Holzer Bach
 Holzergraben